Ву́лиця Рома́на Шухе́вича — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Сучасні назви 
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Бердичеві.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Білій Церкві
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Бориславі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Борисполі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Борщові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Боярці.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Броварах.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Бродах.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Бучі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Галичі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Городенці.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Шухевича — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Жашкові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Житомирі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Заліщиках.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Золочеві.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Ізюмі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Калуші.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Кам'янці.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Коростені.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Красилові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Машівці.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Монастириськах.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Моршині.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Мукачеві.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Надвірній.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Новому Бузі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Новому Роздолі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Новояворівську.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Овручі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Одесі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Первомайську.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Пустомитах.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Рівному.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Рожнятові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Самборі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Скалаті.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Сколе.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Славському.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Сокалі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Старому Самборі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Стебнику.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Стрию.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Судовій Вишні.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Тлумачі.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Умані.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Хмельницькому
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Христинівці.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Чемерівцях.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Червонограді.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Черняхові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця у Яворові.
 Вулиця Романа Шухевича — вулиця в Яремчому.

Проспект Романа Шухевича 
Проспект Романа Шухевича — проспект у Києві.

Вулиця Генерала Шухевича 
 Вулиця Генерала Шухевича — вулиця в Бучачі.
 Вулиця Генерала Шухевича — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Генерала Шухевича — вулиця в Новограді-Волинському.
 Вулиця Генерала Шухевича — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Генерала Шухевича — вулиця в Шепетівці

Вулиця Генерала Романа Шухевича 
Вулиця Генерала Романа Шухевича — вулиця у Нововолинську.

Вулиця Генерала Чупринки / Тараса Чупринки 
Тарас Чупринка — псевдо Романа Шухевича
 Вулиця Генерала Чупринки — вулиця у Ковелі.
 Вулиця Генерала Чупринки — вулиця у Львові.
 Вулиця Генерала Чупринки — вулиця в Сумах.
 Вулиця Тараса Чупринки — вулиця у Бродах.
 Вулиця Тараса Чупринки — вулиця в Городенці.

Провулок Романа Шухевича 
 Провулок Романа Шухевича — провулок у Вінниці.
 Провулок Романа Шухевича — провулок у Кодимі.
 Провулок Романа Шухевича — провулок у Корсуні-Шевченківському.
 Провулок Романа Шухевича — провулок у Полтаві.
 Провулок Романа Шухевича — провулок у Хмельницькому.

Площа Шухевича 
 Площа Романа Шухевича — площа у Краковці.

Вулиця Шухевичів 
 Вулиця Шухевичів — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Родини Шухевичів — вулиця в Городенці.

Колишні назви 
 Вулиця Романа Шухевича — колишня назва Покровського провулку в Одесі.

 
Вулиці в Україні

Див. також